Para el guionista de historietas, ver Marv Wolfman
Rikishiman (リキシマン), es un personaje del manga y anime Kinnikuman y su secuela Kinnikuman Nisei. Está basado en la leyenda del sumo "El Lobo" Chiyonofuji Mitsugu. Al igual que Mitsugu, Rikishiman apuesta más por los músculos y la fuerza que por el peso.

Ficha 
 Clasificación: Superhéroe de la Justicia
 Origen: Tohoku, Japón
 Edad: 20 (en su primera aparición), 57 (Kinnikuman Nisei)
 Altura: 190 cm
 Peso: 102 kg
 Poder Choujin: 800.000 (Anime: 980.000) 
 Técnicas:  Gasshou Hineri, Torcedura del Cubo de Rubik, Lanzamiento Izori
 Primera aparición: Manga Capítulo 90, Anime Episodio 27

Rikishiman aparece por primera vez en la 21ª Edición de las Olimpiadas, desafiando a Kinnikuman por el derecho a representar a Japón. Entre los dos se forja una fiera rivalidad. Sin embargo ambos colaboran en la última ronda de clasificación y poder entrar así en la fase final de competición. Wolfman empieza por sorteo en la Segunda ronda, donde vence a Cubeman sin problemas. En semifinales se enfrenta a Kinnikuman en un combate de sumo, su especialidad, pero a pesar de tener a Suguru contra las cuerdas, termina perdiendo ante él en el último momento. 

Personajes de Kinnikuman
Luchadores de sumo ficticios

en:Wolfman (Kinnikuman)